Port William ist der Name folgender Orte:

 Port William (Dumfries and Galloway), Schottland
 Port William (Falklandinseln)
 Port William (Neuseeland)
 Port William (Ohio), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Puerto Williams, Ort auf Feuerland, Chile